Esparron (Hautes-Alpes)
 Esparron (Haute-Garonne)
 Esparron (Var)
ook:
Esparron-de-Verdon, Alpes-de-Haute-Provence